У восьмому розіграші Кубка України з футболу сезону 1998/99 року взяли участь 63 команди. Проходив з 1 серпня 1998 року по 30 травня 1999 року.

Учасники

Перелік матчів

Попередній етап

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу (Перший етап)

1/16 фіналу (Другий етап)

1/8 фіналу

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999

Джерела 
 Кубок України 1998/1999 — Офіційний сайт ФФУ 
 Кубок Украины 1998/99 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 
 Кубок Украины 1998-1999 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Футбол. Кубок Украины 1998/99, все матчи — WildStat 
 Інформація про фінал 

1998 у футболі
1999 у футболі
1998 в українському спорті
1999 в українському спорті
Кубок України з футболу